Пети обновљени професионални тениски ВТА турнир Отворено првенство Прага у тенису у појединачној конкуренцији под именом „ЕЦМ Праг опен“ одржан је у Прагу Чешка Република у времену од 13. до 19. јула 2009. године.

Ове године због реорганизације такмичења и новог рангирања ВТА турнира, турнир уместо дотадашње IV категорије постаје Међународни са наградним фондом од 220.000 долара.

Турнир је одигран на отвореним теренима Првог тениског клуба у Прагу са земљаном подлогом и учешћем 32 играчице из 17 земаља у појединачној конкреницији.

Победница турнира за 2008. Викторија Азаренка из Белорусије, није бранила титулу.
 
Победница турнира 2009. је Сибила Бамер из Аустрије, која је у финалу победила италијанску тенисерку Франческу Скијавоне са 2:0 (7–6(4), 6–2) и тако освојила своју другу ВТА титулу.

Следеће три тенисерке добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (-{WC}-).
  Кристина Кучова
  Зарина Дијас
  Каролина Плишкова

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (Q):

  Тимеа Бачински
  Петра Мартић
  Ксенија Первак
  Кристина Младеновић

Списак носилаца 

 Број у загради означава пласман на ВТА листи 6. јула 2009.

Резултати

Прва половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1= Прво коло
| RD2= Друго коло
| RD3= Четвртфинале
| RD4= Полуфинале

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ф. Скијавоне
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш Пер
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К. Закопалова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П. Херцог
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К. Бароа
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ј. Р. Олару
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К. Бондаренко
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А. Бондаренко
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К. Суарез Наваро
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Дулгеру
| RD1-score10-1='''6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Друга половина

Спољашње везе 
 Резултати

Отворено првенство Прага у тенису
Тенис 2009.